

Niemcy 
 Lugau – dzielnica miasta Doberlug-Kirchhain
 Lugau/Erzgeb. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Lugau (Erzgebirge) – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis